Черёмушная или Черемушная — название географических объектов:

 Черёмушная — река в Омской области России, приток реки Нюролька.
 Черемушная — село в Валковском районе Харьковской области Украины.
 Черемушная - река в Харьковской области, левый приток реки Мжа.